Savčenko (Са́вченко) je ukrajinské příjmení. Vzniklo jako patronymum vlastního jména Sáva a s více než šedesáti tisíci nositeli je devatenáctým nejfrekventovanějším příjmením na Ukrajině. Významnými nositeli jsou:

 Aljona Savčenková (* 1984), německá krasobruslařka
 Boris Savčenko (* 1986), ruský šachista
 Igor Savčenko (1906–1950), sovětský filmový režisér
 Larisa Savčenko-Neilandová (* 1966), lotyšská tenistka
 Nadija Savčenková (* 1981), ukrajinská armádní pilotka 
 Roman Savčenko (* 1988), kazašský hokejista 
 Viktor Savčenko (* 1952), sovětský boxer
 Volodymyr Savčenko (1933–2005), ukrajinský spisovatel

Reference 

Ukrajinská příjmení